Ленард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ленард, Александр (1910—1972) — венгерский врач, писатель, поэт, переводчик, художник, музыкант и педагог. Полиглот.
 Ленард, Гарри Уорд (1861—1915) — американский электротехник и изобретатель.
 Ленард, Гарри (футболист) (1886—1951) — английский футболист.
 Ленард, Леопольд (1879—1962) — словенский критик, славист, публицист, переводчик, философ.
 Ленард, Филипп Эдуард Антон фон (1862—1947) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1905 году.
 Ленард, Эмери Клэренс (1892—1968) — американский ботаник-систематик, специалист по растениям семейства Акантовые.

Другое 
 Ленард — крупный ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны.